Fazenda Coqueiro é uma favela da cidade do Rio de Janeiro. Em 2009, foi detectada pela prefeitura como a maior favela da cidade, sendo provavelmente uma das maiores da América Latina, superando a Rocinha, antiga detentora deste título. É localizada na Estrada do Taquaral e Coqueiros tendo acesso pela Rua Coronel Tamarindo onde termina na estrada dos coqueiros no bairro de Senador Camará.

Favelas do Rio de Janeiro (cidade)